Шпори
 
 Шпори — те саме, що острога; Допоміжний засіб управління конем, який посилює дію шенкеля через репейок. 
 Шпори — рогові утворення на шкірі в основі щіток. Їх вважають рудиментами м’якушів багатопалої кінцівки предків коня.

Примітки

Бібліографія 
 Шпори // Гопка, Б.М. та інші. Практикум з конярства. Київ, 2011.

Посилання 

Конярство